«По взаимному согласию» () — американский кинофильм 1992 года, режиссёра Алана Пакулы.

Сюжет 
Теглайн фильма: Не желай жены ближнего своего ().

Переехав в новый район, супружеская пара знакомится с новыми соседями. После ужина в ресторане сосед предлагает главному герою обменяться жёнами.

Критика 
Фильм получил в основном негативные отзывы критиков. В настоящее время он имеет рейтинг 27% на Rotten Tomatoes. Джин Сискел и Роджер Эберт резко разошлись во мнениях о фильме: Сискел считал произведение удручающим, подлым и не имеющим хорошо развитых персонажей; Эберт говорил, что это хороший триллер с интересными персонажами.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Обзоры фильма на сайте Variety:    

Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года
Фильмы Hollywood Pictures